Пилот може да се отнася за:

 пилот – човек, управляващ летателно или друго високоскоростно превозно средство
 пилот – строителен елемент